Сарыкая () — турецкая фамилия, а также название нескольких деревень в Турции. В переводе с турецкого — «жёлтая скала».

 Сарыкая, Мухаммед (род. 2002) — турецкий футболист.
 Сарыкая, Серенай (род. 1991) — турецкая актриса и модель.